Western & Southern Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2017 z cyklu Western & Southern Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 14–20 sierpnia 2017 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 836 904 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
WTA
2017 w Stanach Zjednoczonych